BKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Birni-N'konni (Niger)
BKN (Bakán) – trasmissione televisiva cilena, che ha dato vita a un gruppo musicale omonimo, il cui primo disco porta il nome stesso della band